Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Joachim Johansson che ha battuto in finale John van Lottum 6-4, 64-7, 6-2.

Teste di serie 

 Andreas Vinciguerra (primo turno)
 John van Lottum (finale)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)

 Werner Eschauer (primo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Harel Levy (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2003